Elise Mertens e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo, ma entrambe hanno scelto di partecipare al concomitante torneo di Sydney.

In finale Chan Hao-ching e Latisha Chan hanno sconfitto Kirsten Flipkens e Johanna Larsson con il punteggio di 6-3, 3-6, [10-6].

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (campionesse)
  Irina-Camelia Begu /  Mihaela Buzărnescu (quarti di finale)

 Monica Niculescu /  Yang Zhaoxuan (semifinale)
 Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (finale)

Wildcard 

  Alison Bai /  Annerly Poulos (primo turno)

 Zoe Hives /  Ellen Perez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hobart International 2019